Йо́стейн Флу (, 3 октября 1964, Стрюн, Норвегия) — норвежский футболист, известный своей атлетичной игрой на втором этаже. Сейчас занимает должность спортивного директора «Стрёмсгодсета».

Карьера

Клубная 
Клубную карьеру он провёл в командах «Стрюн», «Мольде», «Льерс», «Шеффилд Юнайтед» и «Стрёмсгодсет». Закончил свою спортивную карьеру после окончания сезона 2002 года.

В сборной 
За сборную страны Флу провёл 53 матча, в которых забил 11 мячей. Сыграл на двух чемпионатах мира: 1994 и 1998.

Стиль игры 
В клубе он обычно играл на позиции центрального форварда. В сборной команде он играл правого нападающего и был главным инструментом в тактике игры, предложенной тренером команды Эгилом Ольсеном. Играя по схеме 4-5-1 с левого фланга, норвежцы длинным диагональным пасом находили Йостейна Флу, который благодаря физическим данным головой скидывал мяч нападающему или центральным полузащитникам.

Семья 
Флу — представитель спортивной семьи, помимо него также профессионально занимались футболом его младшие братья Туре Андре Флу, Ярл Флу и двоюродный брат Ховард Флу.

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»